Ryōma Echizen (越前 リョーマ Echizen Ryōma) est un des personnages du manga Le Prince du tennis.

Personnage principal de Le Prince du tennis, Echizen Ryoma en surprend plus d'un car il n'est qu'en première année. Ce que beaucoup ignorent, c'est que son père est Nanjirō Echizen, le Samouraï, un grand joueur japonais connu pour avoir battu de nombreux joueurs, dont les tenants du titre américain. Ryōma possède un caractère assez difficile à cerner : il semble s'amuser particulièrement dans les matchs où de grandes difficultés arrivent, passant le reste du temps à faire la sieste (ou s'entraîner bien sûr). Cependant sa hargne et son désir de battre tous ses adversaires est toujours visible, preuve est faite avec sa phrase favorite « Mada Mada Dane » (qui pourrait être traduite par : « Ce n'est pas encore ça ».) Mis à part cinq amis en première année et les membres réguliers, il ne semble pas s'intéresser à beaucoup d'autres choses que le tennis. Son rêve secret est de battre son père.

Coups spéciaux 

Service twisté : au service, la balle pivote sur le sol et change de trajectoire. Nombreux sont les joueurs surpris par ce changement de direction (apparition : match contre Sasabe). Signe particulier : service fait de la main droite par Ryōma. Dans l'anime il se détecte par la même séquence dans laquelle Ryoma apparaît dans un fond lumineux. Ce service est contré par nombre de joueurs, notamment par Fuji Yūta qui utilise le Super Rising, c’est-à-dire en frappant la balle dès qu'elle a décollé du sol.
Buggy Whip Shot : variante du coup de la Vipère. Ryōma ne l'utilise quasiment jamais mais prouve son prodige en exécutant un coup alors qu'il n'a fait que lire la description dans un magazine (match contre Kaido)
Zero-Shiki Drop Shot : Amorti particulièrement efficace, puisque la balle ne rebondit pas (ou quasiment pas) et revient vers le filet. Imitation de la technique de Tezuka, cependant elle n'est pas parfaite (il tient sa raquette 30 cm trop bas) 
Split Step : des pas répétés sur le sol permet à Ryōma de changer rapidement de direction sans perdre du temps. Contrairement aux Split Step ordinaires, Ryōma se reçoit sur un pied seulement. (apparition : match contre Inui)
Ambidextrie(Nitoryu) : bien que l'on savait que Ryōma était capable de jouer de son bras droit (notamment contre un adversaire faible comme Sasabe), il démontre une fois de plus son génie en jouant complètement de cette main pour contrer le Spot de Ibu Shinji (apparition : match contre Sasabe & Ibu Shinji)
Drive B : (apparition : match contre Fuji Yuta) Ryōma exécute une glissade afin de prendre de la vitesse et d'être à même de reprendre les balles envoyées dans ses pieds lors des montées au filet. À la fin de la glissade, il pousse sur ses jambes et tape la balle de bas en haut, lui donnant un tel effet lifté (Top Spin) que la balle rebondit 2 fois sur le terrain adverse, formant ainsi un B.
Super Rising : copie du coup de Yūta Fuji (apparition : match contre Jin Akutsu)
Drive A : La balle est envoyée à la figure de l'adversaire. Bien que pratiquant un sport non violent (comme le disait Tezuka « une raquette n'est pas faite pour frapper »), Ryōma venge ainsi ses compagnons Kachirō et Arai pour la violence qu'Akutsu a exécutée sur eux (apparition : match contre Akutsu Jin). Le coup est facilement contrable.
Cyclone Smash : Echizen saute pour faire un smash en tournant puis pendant le saut change de sens de rotation pour donner plus de puissance à son smash (apparition : match contre Sanada Genichirou de Rikaidai).
Cool Drive : la balle roule sur la raquette et le long du bras, allant jusqu'à frapper l'adversaire malheureux qui a tenté de rattraper la balle (apparition : match contre Higa)
Drive C : copie du Tsubame Gaeshi de Fuji, la balle roule sur le sol (apparition : match contre Tanishi de Higa)
Drive D : Echizen fait un premier Drive B l'adversaire le renvoie puis il en exécute un deuxième (apparition match contre Keigo Atobe) 
Twist Serve Tornado - Anime uniquement : après s'être entraîné sur un terrain pentu, le twist serve peut exécuter une rotation identique à une tornade (apparition : épisode spécial)
« Muga no Kyōchi » : sur le point de perdre, Ryōma éveille en lui des instincts primaires qui lui permet de jouer avec les techniques qu'employaient ses précédents adversaires (apparition : Akaya Kirihara dans le manga / Atobe Keigo dans l'anime)
Twist Serve Tornado Secundo - Anime uniquement : le twist serve n'ayant plus d'effet, Ryōma l'améliore en croquant le bout de son pouce. L'afflux de sang lui permet d'augmenter la masse musculaire de son bras et de taper plus fort au service.
Hakugei : copie de la technique de Fuji (un des trois contres dit « bélouga »), Ryōma Echizen utilise le vent pour exécuter un revers. La balle change de rotation : peu après avoir passé le filet, elle exécute un lob, va en fond de court et revient dans le camp de Ryoma.

À noter : à la fin de la série animée, il est capable de copier n'importe quel coup de ses coéquipiers de Seigaku (anime uniquement)

Samuraï Drive : Nouvelle technique utilisé contre Toyama Kintaro et Yukimura lors de la finale des Nationaux qui touche le maintien du filet et qui coupe la balle en deux, rendant impossible tout renvoi.( Apparition en match amical contre Toyama Kintaro) 

Teni Muho no kiwami : En disant la phrase « le tennis c'est amusant » il commence à jouer en souriant ce qui lui fait gagner la finale du championnat national (Apparition : Match contre Yukimura Seiichi) Signe : Une lumière verte lui transperce le corps et ses cheveux sont dressés.

Adversaires 

Seigaku: Koaru Kaidō (Victoire)6-3, Sadaharu Inui (Victoire) 6-4 (slip step) **
Gyokurin : Tomoya Izumi / Kimiyoshi Fukawa (Victoire avec Takeshi Momoshiro)6-2
Fudomine : Shinji Ibu (Victoire)6-3 (spot) 
Saint Rudolph : Yūta Fuji (Victoire)6-4 (twist spin shot et super rising) 
Yamabuki : Jin Akutsu (Victoire)6-4 (vitesse) 
Hyotei : Wakashi Hiyoshi (Victoire)6-4 (geko..)
Midoriyama - manga uniquement: Yakusuki Kiraku (Victoire)6-2
Jyōsei Shōnan - anime uniquement : Revi Shinjyō (Victoire)6-4 (deep impulse) 
Rokkaku : Kentarō Aoi (Victoire - anime uniquement)6-4 (aucune) 
Rikkaidai : Genechirō Sanada (Victoire)7-5 (Muga no kyochi)
Higa :  Kei Tanishi (Victoire)7-6 (Cool drive) 
Hyotei 2 : Keigo Atobe (Victoire)7-6 (Muga no kyochi)
American Team, anime uniquement : Kevin Smith (Victoire)7-6 (Cyclone smash) 
Shitenhōji : Kintarō Tōyama (Match nul) (Il y a eu un seul points) (la balle s'est cassée en deux)
Rikkaidai 2 : Seiichi Yukimura (Victoire) → Seigaku champion du Japon 6-4 (Ten'imuhou no kiwami)

Match non officiel :
Sasabe (victoire)6-0
Arai (victoire)6-0
Sasabe Père (non terminé)3-1
Sasabe Fils (victoire - anime uniquement)6-0
Akaya Kirihara (victoire - manga, match nul - anime)6-4
Genechirō Sanada (défaite - anime uniquement)
Keigo Atobe (match nul - anime uniquement)6-6 
Takeshi Momoshiro (forfait, puis victoire dans un re-match)6-2
Nanjirō Echizen (non terminé)
Shūsuke Fuji (match non terminé)4-3 (ryoma) 
Kunimitsu Tezuka : (défaite - manga et anime, puis victoire dans un nouveau match - anime uniquement)6-3
Rikkaidai : Genechirō Sanada : (défaite puis victoire dans un match officiel) 6-0
 = technique apprise.

Personnage de Prince du tennis